Лехово може да се отнася за:

България 
 Лехово, село в община Сандански, област Благоевград.

 Вижте също
 Ляхово, община Балчик, област Добрич;
 Ляхово, община Пазарджик, област Пазарджик.

Гърция 
 Лехово, дем Суровичево, област Западна Македония;
 Лехово, на гръцки Красохори, бивше село на територията на дем Синтика, област Централна Македония.